Adriaan van Campen (crimineel), Nederlands crimineel (1746-1787) 
 Adriaan van Campen (burgemeester), Nederlands burgemeester (1884-1960)